Die Elitserien-Saison 1987/88 war die 13. Spielzeit der schwedischen Elitserien. Schwedischer Meister wurde zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte der Färjestad BK, während der Väsby IK in die zweite Liga abstieg.

Reguläre Saison

Modus 
Der Modus wurde im Gegensatz zu den Vorjahren grundlegend geändert. Die Liga wurde um zwei Mannschaften auf zwölf Teilnehmer aufgestockt. Zunächst fand eine Hauptrunde mit Hin- und Rückspiel statt, in der jede der zwölf Mannschaften 22 Spiele absolvierte. Anschließend mussten die zwei Letztplatzierten in der Allsvenskan gegen die besten Mannschaften der zweiten Liga um den Klassenerhalt antreten, während die anderen zehn Mannschaften weitere 18 Spiele (jeweils Hin- und Rückspiel gegen jeden anderen Gegner) absolvierten, wobei die Ergebnisse aus den vorherigen Begegnungen übernommen wurden. Die acht besten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Play-offs, während die Spielzeit für die beiden Letztplatzierten der Fortsetzungsrunde beendet war. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Fortsetzungsrunde

Topscorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte

Play-offs 
Die Viertelfinale und Halbfinale wurden im Modus „Best-of-Three“, das Finale im Modus „Best-of-Five“ ausgetragen.

Turnierbaum

Topscorer

Schwedischer Meister

All-Star-Team

Auszeichnungen 
 Guldpucken (bester schwedischer Spieler) – Bo Berglund, AIK Solna
 Guldhjälmen (Most Valuable Player) – Anders Eldebrink, Södertälje SK
 Bester Torjäger – Eddy Ericsson, VIK Hockey
 SICO:s guldpipa (bester Schiedsrichter) – Kjell Lind

Weblinks 
 Elitserien - offizielle Homepage (schwedisch)
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

SHL-Saison
Eishockeysaison 1987/88